Fillière bezeichnet:

 Fillière, französische Gemeinde im Département Haute-Savoie (Commune nouvelle)
 Fillière (Fluss), Fluss in Frankreich, Département Haute-Savoie, Nebenfluss des Fier
 Communauté de communes du Pays de Fillière, ehemaliger französischer Gemeindeverband im Département Haute-Savoie

Siehe auch:
 Fillières